Несеянная пара — Тейлор Таунсенд / Габриэлла Эндрюс — победительница соревнований.

Общая информация 
Моннациональная американская пара выходит в решающий матч впервые с 2000 года, а побеждает — впервые с 1992 года.

За последние шесть лет мононациональные пары выиграли четыре титула и лишь раз уступили финальный матч выйдя в него.

Посев 

  Ирина Хромачёва /  Данка Ковинич (Финал)
  Инди де Вроме /  Анетт Контавейт (Второй раунд, отказ)
  Илка Чореги /  Елизавета Куличкова (Полуфинал)
  Сабина Шарипова /  Анна Каролина Шмидлова (Четвертьфинал)

<li> Кайли Макфиллипс /  Юлия Путинцева (Четвертьфинал)
<li> Варвара Флинк /  Донна Векич (Отказ)
<li> Анна Данилина /  Зузана Мацеёвская (Второй раунд)
<li> Эжени Бушар /  Кэрол Чжао (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия